Шанселла́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Л’Аржантьер-ла-Бессе. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05031.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 170 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 98 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 71 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 71 активных работали 65 человек (35 мужчин и 30 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 27 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Римская дорога
 Часовня Рам
 Церковь Свв. Петра и Павла
 Пропасть Гурфуран

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки